Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2002 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 18 do 24 marca 2002 w hali M-Wave w Nagano. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Złoty medal wśród solistów zdobył Rosjanin Aleksiej Jagudin, zaś wśród solistek triumfowała jego rodaczka Irina Słucka. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Chińczycy Shen Xue i Zhao Hongbo. W parach tanecznych triumfowali Rosjanie Irina Łobaczowa i Ilja Awierbuch.

Program zawodów 
 16–17 marca – oficjalne treningi
 18 marca – uroczyste otwarcie zawodów, grupy kwalifikacyjne solistów, program krótki par sportowych
 19 marca – taniec obowiązkowy, program krótki solistów
 20 marca – grupy kwalifikacyjne solistek, program dowolny par sportowych
 21 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 22 marca – program krótki solistek, taniec dowolny
 23 marca – program dowolny solistek
 24 marca – gala

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Pierwszym tańcem obowiązkowym był Golden Waltz (CD-1), a drugim Quickstep (CD-2).

Przypisy

Bibliografia 
 

2002
2002 w sportach zimowych
2002 w Japonii
Zawody sportowe w Nagano